Горы Рерир () — горная цепь на Титане, самом крупном спутнике Сатурна. Расположена в  местности Адири (координаты центра — ). Тянется с запада на восток; максимальный размер — около 370 км.

Горы Рерир соседствуют с несколькими другими горными цепями, вытянутыми примерно параллельно им. Немного южнее их находятся горы Иренсага, севернее — горы Таникветиль. К югу от западной части гор Рерир лежит поле дюн, известное как волны Борея.

Горы Рерир были обнаружены на радиолокационных снимках космического аппарата «Кассини», заснявшего эту область  2009 года. Как и другие горы, на радарных изображениях они выглядят ярче окружающей местности. Носят имя горы Mount Rerir из легендариума Дж. Р. Р. Толкина (в русском переводе — Рерир, Рэрир или Реир). Это название было утверждено Международным астрономическим союзом  .

См. также 
 Список деталей рельефа на Титане

Примечания

Ссылки 
 Карта Титана с подписями на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature (PDF, 3,3 МБ)
 
 Карта из работы Barnes et al., 2013

Рерир